Termin ribonukleozid reduktaza ima više značenja

 Ribonukleozid-difosfat reduktaza
 Ribonukleozid-trifosfat reduktaza